Тойво Армас Хюутияйнен (; 12 ноября 1925 — 21 октября 1978) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.

Тойво Хюутияйнен родился в 1925 году в Саариярви. В 1950 году выиграл чемпионат Европы. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки стал обладателем серебряной медали в метании копья.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Метатели копья Финляндии
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике